Pita – tipo di pane
 Pita (Guinea) – comune della Guinea
 Pita – soprannome di Edvaldo Oliveira Chaves

Persone 
 Pita – musicista britannico di origini austriache
 Dan Pița regista e sceneggiatore rumeno
 Dino Pita – cestista svedese